Une femme de tête peut faire référence à :
 Une femme de tête (Two Kinds of Women), un film muet américain de Colin Campbell sorti en 1922 ;
 Une femme de tête (Desk Set), un film américain de Walter Lang sorti en 1957 ;
 Une femme de tête (Nappily Ever After), un film américain de Haifaa al-Mansour sorti en 2018.